Кубок Профессиональной футбольной лиги Узбекистана 2011 — футбольный турнир среди профессиональных клубов. В турнире участвовали 15 клубов. Проводился по групповой системе и по системе с выбыванием.

Групповой этап

Группа А 
 Все игры проводились в городе Ташкент.

Группа В 
 Все игры проводились в городе Ташкент.

Группа С 
 Все игры проводились в городе Янгиер.

Группа D 
 Все игры проводились в городе Ташкент.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Финишировал группой турнир Кубка ПФЛ-2011
 Определись полуфиналисты Кубка ПФЛ-2011
 В финале - «Согдиана» и «Локомотив»
 «Согдиана» - обладатель кубка ПФЛ-2011

Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу
Февраль 2011 года
2011 год в Узбекистане